Ixodidae este o familie de căpușe, cu circa 700 de specii.

Clasificare

Familia conține următoarele genuri:

Amblyomma – 130 de specii
Anomalohimalaya – 3 specii
Bothriocroton – 7 specii
Cosmiomma – o specie
Cornupalpatum – o specie
Compluriscutula – o specie
Dermacentor – 34 de specii
Haemaphysalis – 166 de specii
Hyalomma – 27 de specii
Ixodes – 246 de specii
Margaropus – 3 specii
Nosomma – 2 specii
Rhipicentor – 2 specii
Rhipicephalus – 82 de specii

Cladogramă conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe